John Albert (né le  à Cleveland dans l'État de l'Ohio aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
Après trois saisons dans la , John Albert est repêché par les Thrashers d'Atlanta au  lors du sixième tour du repêchage d'entrée dans la LNH 2007. Après le repêchage, il commence sa carrière universitaire en jouant pour l'équipe de hockey des Buckeyes d'Ohio State. Après quatre saisons, il commence sa carrière professionnelle en 2011-2012 en jouant pour les IceCaps de Saint-Jean, club-école dans la Ligue américaine de hockey des Jets de Winnipeg. Il joue ses premiers matchs dans la LNH avec les Jets lors de la saison 2013-2014.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2004-2005 || Jr. Barons de Cleveland || NAHL || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Équipe nationale de développement des États-Unis || NAHL || 36 || 8 || 15 || 23 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Équipe nationale de développement des États-Unis || NAHL || 15 || 4 || 9 || 13 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Buckeyes d'Ohio State || NCAA || 41 || 4 || 7 || 21 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Buckeyes d'Ohio State || NCAA || 42 || 11 || 28 || 39 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Buckeyes d'Ohio State || NCAA || 39 || 6 || 24 || 30 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Buckeyes d'Ohio State || NCAA || 37 || 12 || 22 || 34 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 64 || 9 || 18 || 27 || 28 || 15 || 3 || 2 || 5 || 8
|-
| 2012-2013 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 24 || 3 || 2 || 5 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 63|| 28|| 17||45 || 20||21|| 1|| 6|| 7|| 18 
|-
| 2013-2014 || Jets de Winnipeg || LNH || 9 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 66 || 16 || 26 || 42 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Moose du Manitoba || LAH ||66 ||12 ||24 ||36 ||20 ||  - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Kärpät Oulu || Liiga || 42 || 12 || 12 || 24 || 26 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2017-2018 || Bears de Hershey || LAH ||33 ||3 ||8 ||11 ||10 ||  - || - || - || - || - 
|-
| 2017-2018 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 23||1 ||3 ||4 ||8 ||  - || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || IceMen de Jacksonville || ECHL ||44 ||8 ||21 ||29 ||4 ||  - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || Thunder de Wichita || ECHL ||18 ||4 ||5 ||9 ||4 ||  - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || Rush de Rapid City || ECHL || 12 || 1 || 1 || 2 || 6 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022 || Walleye de Toledo || ECHL || 51 || 24 || 24 || 48 || 2 || 21 || 10 || 7 || 17 || 6

Références 

Naissance en janvier 1989
Naissance à Cleveland
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Buckeyes d'Ohio State
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Jets de Winnipeg
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Icemen de Jacksonville
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur du Walleye de Toledo